Santa Amalia puede referirse a:

Religión

Santas 
 Santa Amalia

Edificios religiosos 
 Iglesia de Santa Amalia, .

Toponimia

España 
 Santa Amalia (C.P. 06410), municipio de la provincia de Badajoz:
 CD Santa Amalia, club deportivo.
 Santa Amalia (C.P. 290XX), barrio de la ciudad de Málaga.
 Santa Amalia (C.P. 29130), localidad de la provincia de Málaga.
 Playa de Santa Amalia, Fuengirola.

Cuba 
 Santa Amalia, Holguín.
 Santa Amalia, Villa Clara.